Resultats del Gran Premi del Japó de Fórmula 1 de la temporada 1988 disputat al circuit de Suzuka el 30 d'octubre del 1988.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 41. 853

 Volta ràpida: Ayrton Senna 1' 46. 325 (a la volta 33)

Referències 
 

Japó
1988